Pseudicyema är ett släkte av djur som beskrevs av Nouvel 1933. Pseudicyema ingår i familjen Dicyemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pseudicyema (släkte)
Pseudicyema